Закревская — женская форма фамилии Закревский.

 Закревская, Аграфена Фёдоровна (1799/1800—1879) — красавица, «Медная Венера», знакомая Пушкина.
 Закревская, Марта Ивановна (1885 — после 1950) — русская советская оперная певица (сопрано), вокальный педагог.
 Закревская, Софья Алексеевна (1796 или 1797— не ранее 1865) — писательница.
 Будберг (Закревская), Мария Игнатьевна (1898—1974) — гражданская жена Максима Горького и Герберта Уэллса.